Jméno a příjmení Pavel Štěpánek má více nositelů:

 Pavel Štěpánek (* 1956) – český historik umění
 Pavel Štěpánek (historik umění) (* 1942) – český kunsthistorik, odborník na dějiny umění a architektury hispánského i lusofonního světa
 Pavel Štěpánek (lékař) (* 1939)  český lékař, internista, pneumolog a politický kandidát
 Pavel Štěpánek (balneolog) (1921–1982) – český balneolog